Дональд Пол Ходл (; род. 23 марта 1935 года) — американский политик; министр внутренних дел США (в период 8 февраля 1985 года — 3 января 1989 года), министр энергетики США (в период 5 ноября 1982 года — 7 февраля 1985 года).

Ссылки 
 
 The «Official» RS 2477 Rights-of-way Homepage

Родившиеся в Портленде (Орегон)
Кабинет Рональда Рейгана
Члены Республиканской партии США
Министры энергетики США
Выпускники Средней школы Гранта (Портленд, Орегон)
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Школы права Орегонского университета